Der Ugandische Fußballpokal, auch bekannt als Uganda Cup, ist ein nationaler ugandischer Fußballwettbewerb. Der Wettbewerb wird seit 1971 von der Federation of Uganda Football Associations ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Ugandischer Fußballpokal in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1971